800 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje odbyły się 30 lipca, a finał 31 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 34 zawodników z 30 krajów.

Złoty medal zdobył reprezentant Chin Sun Yang. Srebro wywalczył Amerykanin Michael McBroom. Trzecie miejsce zajął Ryan Cochrane reprezentujący Kanadę.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:54.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 19:29.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013